Laura Sánchez puede referirse a:

 Laura Sánchez (1958), actriz uruguaya.
 Laura Sánchez López (1981), actriz y modelo española.
 Laura Sánchez Soto (1985), clavadista olímpica mexicana.